Национальная лига А 1999/2000 годов () — 103-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финальный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Переходный турнир

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1999 году
Спорт в Швейцарии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000